Drame de Troll (titre original : ) est une nouvelle de Terry Pratchett liée à l'univers du Disque-monde et parue en 1992. On y retrouve Cohen le barbare avant les éléments relatés dans Les Tribulations d'un mage en Aurient.

Résumé 

Nouvelle du Disque-monde
Nouvelle britannique parue en 1992
1992 en fantasy